Диёвка:

 Диёвка — пригород Днепропетровска.
 Диёвка — электродепо Днепропетровского метрополитена.